

Musica 
 Innocenti evasioni – brano di Lucio Battisti contenuto nell'album Umanamente uomo: il sogno del 1972
 Innocenti evasioni – raccolta di Lucio Battisti del 1993
 Innocenti evasioni 2 – raccolta di Lucio Battisti del 1994
 Innocenti evasioni 2006 – raccolta di Lucio Battisti del 2006

Televisione 
 Innocenti evasioni – film per la tv del 1997 diretto da Peter Werner
 Innocenti evasioni – dodicesimo episodio della seconda stagione del 2010 della serie televisiva Tutti pazzi per amore